Peter Gustavsson ist der Name folgender Personen:

*Peter Gustavsson (Eishockeyspieler, 1958) (* 1958), schwedischer Eishockeyspieler
Peter Gustavsson (Eishockeyspieler, 1964) (* 1964), schwedischer Eishockeyspieler 

Siehe auch:
 Peter Gustafsson (* 1976), schwedischer Golfspieler